Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 2010 rozegrano między 3 a 11 kwietnia 2010 w Cortina d’Ampezzo, na Stadio Olimpico del ghiaccio.

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z Moncton 2009 była reprezentacja Szkocji. David Murdoch, skip drużyny mistrzowskiej wystąpił jako rezerwowy, jego zespół przegrał w półfinale rywalizacji krajowej.

Pomimo wszystkich przegranych meczów w Mistrzostw Europy 2009 i spadku do grupy B, w rywalizacji udział wzięli Włosi, którzy byli gospodarzami.

Po roku przerwy tytuł mistrzowski powrócił do Kanadyjczyków (Kevin Koe), którzy pokonali w finale Norwegów (Torger Nergård) 9:3. W meczu o 3. miejsce wygrali Szkoci (David Smith) pokonując 6:4 Amerykanów (Pete Fenson).



Reprezentacje 

 1 – Do mistrzostw został zgłoszony Thomas Ulsrud, który wycofał się z rywalizacji z powodu choroby w rodzinie.

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
11 kwietnia 2010; 16:00

Mały finał 
11 kwietnia 2010; 10:00

Półfinał 
10 kwietnia 2010; 16:30

1-2 
9 kwietnia 2010; 19:00

3-4 
10 kwietnia 2010; 10:00

Round Robin 
 Klasyfikacja po 17. sesji

Sesja 1. 
3 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 2. 
3 kwietnia 2010; 19:00

Sesja 3. 
4 kwietnia 2010; 9:00

Sesja 4. 
4 kwietnia 2010; 14:00

Sesja 5. 
4 kwietnia 2010; 19:00

Sesja 6. 
5 kwietnia 2010; 8:00

Sesja 7. 
5 kwietnia 2010; 13:00

Sesja 8. 
5 kwietnia 2010; 20:00

Sesja 9. 
6 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 10. 
6 kwietnia 2010; 15:00

Sesja 11. 
6 kwietnia 2010; 20:00

Sesja 12. 
7 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 13. 
7 kwietnia 2010; 15:00

Sesja 14. 
7 kwietnia 2010; 20:00

Sesja 15. 
8 kwietnia 2010; 10:00

Sesja 16. 
8 kwietnia 2010; 15:00

Sesja 17. 
8 kwietnia 2010; 20:00

Statystyki

Chiny 

 1 – Wang drugi, Xu trzeci
 2 – Ba zmienił Zanga
 3 – Ba otwierającym, Zang czwarty

Dania 

 1 – Jensen otwierającym, Poulsen drugi

Francja 

 1 – Mathieu na pozycji drugiej, Richard Ducroz otwierającym
 2 – Jan Ducroz drugi, Mathieu otwierającym
 3 – Jan Ducroz drugi, Richard Ducroz otwierającym

Japonia

Kanada 

1 – King zastąpił Rycrofta

Niemcy 

 1 – Herberg na drugiej, Höhne otwierającym

Norwegia

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja 

 1 – Norberg trzeci, Nils Carlsén na drugiej pozycji
 2 – Nils Carlsén zaczął mecz jako drugi, po drugim endzie Per Carlsén zszedł z lodu, jego miejsce jako drugi zajął Eric Carlsén. Nils został skipem i zagrywał ostatnie kamienie.
 3 – Każdy zawodnik grał o pozycję wyżej, Norberg otwierającym
 4 – Eric Carlsén trzeci, Berggren drugi, Norberg otwierającym
 5 – Eric czwarty, Per trzeci, Nils drugi
 6 – Eric czwarty, Nils drugi, Berggren drugi, Norberg otwierającym

Włochy

Zobacz też 
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Przypisy

Bibliografia 
 
  

2010
2010 w curlingu
Zawody sportowe we Włoszech
2010 we Włoszech
Curling we Włoszech